Marquis (film) - Belgisch-Franse film uit 1989
 Marquis (tijdschrift) - Duits tijdschrift
 Philippe Marquis - Canadees skiër
 John Marquis - Engels voetballer
 Mercury Grand Marquis - autotype
 Marriott Marquis Hotel - hotel in de Verenigde Staten